Saint-Hubert kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Saint-Hubert, Belgien, kommun i  Vallonien, Province du Luxembourg

Frankrike 

 Saint-Hubert, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 

Robotskapade Belgienförgreningar